Changping (kinesiska: 长坪, 务旮, 长坪乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guizhou, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking. Changping ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Changping är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Terrängen runt Changping sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Changping. Runt Changping är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Panxin,  km söder om Changping. I omgivningarna runt Changping växer huvudsakligen savannskog.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guizhou
WP:Projekt Kina